Blaptica är ett släkte av kackerlackor. Blaptica ingår i familjen jättekackerlackor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Jättekackerlackor
Blaptica